Paulke ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Paulke (* 1970), deutscher Fernsehmoderator
 Karl Theodor Paulke (1881–1938), deutscher Musiker und Musikhistoriker
 Ines Paulke (1958–2010), Rockmusikerin aus der DDR